Il doppio del torneo di tennis ATP Itaparica 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mauro Menezes e Fernando Roese che hanno battuto in finale Tomás Carbonell e Marcos Górriz 7-6, 7-5.

Teste di serie

 Gustavo Luza /  Cássio Motta (quarti di finale)
 Mark Koevermans /  Luiz Mattar (quarti di finale)

 Tomás Carbonell /  Marcos Górriz (finale)
 Javier Frana /  Diego Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
ATP Itaparica 1990